Baltika steht für:

 Baltika Kaliningrad, russischer Fußballverein
 Baltika-Stadion in Kaliningrad
 Baltika (Brauerei), russische Brauereigruppe
 Baltika (Schiff), sowjetisches Kreuzfahrtschiff
 Baltika (Schiff, 2014), russischer Eisbrecher
 Baltika (Bekleidung), estnisches Unternehmen

Siehe auch:
 Baltica
 Baltikum